Albert Ludwik Stanisławski (1612–1688) – warmiński wójt krajowy
Albin Stanisławski (1908–1940) – polski żołnierz, ofiara zbrodni katyńskiej
Baltazar Stanisławski (zm. 1610) – polski szlachcic
Bogusław Stanisławski (1930–2019) – polski działacz społeczny
Grzegorz Stanisławski (ur. 1969) – polski ekonomista, menedżer, urzędnik państwowy
Jan Stanisławski (1860–1907) – polski malarz
 Jan Stanisławski (1893–1973) – polski anglista, leksykograf; lektor języka angielskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim, podczas okupacji więzień obozu Sachsenhausen
 Jan Tadeusz Stanisławski (1936–2007) – polski satyryk, współzałożyciel klubu Stodoła
Jarosław Stanisławski (1931–2015) – polski artysta fotograf
Kacper Stanisławski (zm. 1619) – polski szlachcic
 Konstanty Stanisławski (1863–1938) – rosyjski reżyser, aktor i teoretyk teatru, reformator teatru rosyjskiego 
Krzysztof Stanisławski (ur. 1956) – polski kulturoznawca 
Łukasz Stanisławski (ur. 1983) – polski żużlowiec 
Maksymilian Stanisławski (1807–1881) – polski ksiądz i żołnierz 
Marcin Stanisławski (ur. 1983) – polski futsalista 
Michał Zygmunt Stanisławski – wojewoda kijowski w latach 1665–1668 
Ryszard Stanisławski (1921–2000) – polski historyk i krytyk sztuki 
Stanisław Stanisławski (1870–1941) – polski aktor filmowy i teatralny 
Tadeusz Stanisławski (ur. 1969) – polski ksiądz, przedstawiciel nauk prawnych 
Teofil Stanisławski (ur. 1940) – polski działacz polityczny 
Wacław Stanisławski (1652–1717) – warmiński wójt krajowy 
 Walerian Stanisławski (zm. 1681) – polski ksiądz
Wiesław Stanisławski (1909–1933) – taternik 
Włodzimierz Stanisławski (ur. 1949) – polski elektrotechnik
Włodzimierz Stanisławski (ur. 1956) – polski hokeista na trawie